Americus (Geórgia)
Americus (Kansas)

Desambiguações de topônimos